Lufubu steht für:

 Lufubu (Tanganjikasee), Fluss in Sambia
 Lufubu (Lualaba), Fluss in der Demokratischen Republik Kongo